Стенберг — фамилия. Известные носители:
 Стенберг, Амандла (род. 1998) — американская актриса.
 Стенберг, Биргитта (1932—2014) — шведская писательница.
 Стенберг, Курт (1888—1936) — финский гимнаст.
 Стенберг, Энар Георгиевич (1929—2002) — советский, российский театральный художник.
 Братья Стенберги — Владимир Августович (1899—1982) и Георгий Августович (1900—1933) — советские художники-графики.
 Стенберг, Лидия Августовна (1902—1982) — советский художник-график, сестра братьей Стенбергов.
 Стенберг, Энар Георгиевич (1929—2002) — советский и российский художник, сын Георгия Стенберга.